Колонија Санта Фе има више значења:

 Колонија Санта Фе, Ел Ачазо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Санта Фе, 28 де Марзо (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Санта Фе (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Санта Фе (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику